muziek
 Fire of Love (Earth & Fire), single uit 1980 van Earth & Fire
 Fire of Love (The Gun Club), debuutalbum uit 1981 van The Gun Club
 Fire of Love (Pali się), Poolse inzending van de band Tulia op het Eurovisiesongfestival in 2019

 films
 Fire of Love (1925), Duitse stomme film
 Fire of Love (1967), Frans-Italiaanse dramafilm
 Fire of Love (2022), Amerikaans-Canadese documentairefilm over vulkaanonderzoek